Вакнин () — еврейская фамилия. Известные носители:
 Вакнин, Ицхак (род. 1958) — израильский политик, депутат кнессета от партии «Шас».
 Вакнин, Сэм (род. 1961) — израильский писатель.